Greeneville  peut faire référence à :

 Greeneville (Connecticut), un quartier de la ville de Norwich
 Greeneville (Tennessee), une municipalité dans, et le siège du comté de Greene

Voir aussi